Юрий Васильевич Истомин (3 июля 1944, Харьков, Украинская ССР, СССР — 6 февраля 1999, Москва, Россия) — советский футболист, защитник. Мастер спорта СССР международного класса (1972), Заслуженный мастер спорта СССР (1992). За сборную СССР провёл 34 матча, в том числе 7 за олимпийскую сборную.

Биография 
Воспитанник харьковского клуба «Авангард».

В 1964 году перешёл в СКА Киев, в котором провёл два сезона. С 1966 года по 1974 год выступал за московский ЦСКА, в составе которых в 1970 году стал чемпионом СССР. Неоднократно вызывался в сборную страны, участвовал в чемпионате Европы 1968 и 1972 гг. В 1972 году стал серебряным призёром ЧЕ и бронзовым призёром Олимпийских игр.

Карьеру завершил в СК «Луцк».

Достижения 
 Чемпион СССР: 1970
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 1972
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1972
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата СССР (5): № 1 (1970); № 2 (1967, 1968, 1971, 1972).

Ссылки 
 Информация на сайте болельщиков ФК ЦСКА Москва — kanonir.com 

Футболисты СССР
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Волынь»
Игроки сборной СССР по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Мастера спорта СССР международного класса